Signa, Сигна, SIGNA:
 Signa — сигналы, то есть военные приказания, которые давались как в походе, так и в сражении и лагере в войске Древнего Рима, от них и русское слово сигнал.
 Signa (Сигна) — название знамён (signum), военных значков и наверший (орлов, руки, венка и так далее) в Древнем Риме, например военное знамя — signa militaria. В лагере signa вместе с орлом устанавливались рядом с палаткой военачальника (praetorium), знамёна же мелких отрядов оставались при отдельных манипулах.
 SIGNA (СИГНА) — датская театральная компания из Копенгагена, созданная в 2001 году датским художником и перформером Сигной Кёстлер и австрийским актёром и перформером Артуром Кёстлером.